Чемпіонат Шотландії з футболу 1958—1959 — 62-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 20 серпня 1958 та фінішував 21 квітня 1959. Свій тридцять перший титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation  

1959
Шотландія
Шотландія